Nieberl ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Nieberl (1886–1983), deutscher Verwaltungsjurist und Finanzbeamter
 Lorenz Nieberl (1919–1968), deutscher Bobfahrer